

Onomastica
Gergely – forma ungherese del nome proprio di persona italiano Gregorio

Persone
Gábor Gergely – tennistavolista ungherese
István Gergely – pallanuotista ungherese
Vasile Gergely – calciatore rumeno